Silvestro steht für:

 italienische Variante des Vornamens Silvester, siehe Silvester (Vorname) #Vorname

Silvestro bzw. Di Silvestro ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Silvestro (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Chris Silvestro (* 1979), schottischer Fußballspieler
 Gennaro Silvestro (* 1981), italienischer Schauspieler
 Rino Di Silvestro (1932–2009), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Simona de Silvestro (* 1988), Schweizer Rennfahrerin